Katzengruber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Katzengruber (1901–1994), österreichischer Nationalratsabgeordneter (SPÖ)
 Werner Katzengruber (* 1963), österreichischer Sachbuchautor und Coach